

Nom commun 

Le gallon est une unité de volume anglo-saxonne, utilisée pour mesurer les liquides. Le gallon a plusieurs définitions :

 gallon impérial, défini comme  du système impérial d'unités, soit  ;
 gallon US, défini comme mesurant  cubes du système américain d'unités, soit  ;
 gallon US dry, défini comme 1/8 de boisseau sec ras US (ce dernier est défini comme valant  pouces cubes), soit .

Patronyme 

 Davy Gallon (1989-), un combattant français d'arts martiaux mixtes ;
 Gauthier Gallon (1993-), un footballeur français ;
 Jean Gallon (1878-1959), un compositeur et pédagogue français ;
 Johan Gallon (1978-), un footballeur français, devenu entraîneur ;
 Noël Gallon (1891-1966), un compositeur et auteur d'ouvrages pédagogiques français, frère de Jean Gallon ;
 Pierre Gallon (1986-), claveciniste, organiste et pianofortiste français.

Voir aussi 
 Aimé, Jean-Pierre et Michel Gallon, un élevage français de taureaux de combat
 Gallon Drunk, un groupe de musique britannique